Бердяуш — топоним в России:

 Бердяуш — рабочий посёлок в Саткинском районе Челябинской области России.
 Бердяуш — узловая железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги.

См. также 
 Большой Бердяуш
 Малый Бердяуш
 Бердяш